Stephen Fox kan syfta på bland andra:

 Sir Stephen Fox (1627–1716), engelsk politiker 
 Stephen Fox, 2:e baron Holland (1745–1774), engelsk adelsman
 Stephen Fox-Strangways, 1:e earl av Ilchester (1704–1776), brittisk peer